

Sigle 
 Kenya Football Federation – Federazione calcistica del Kenya

Codici 
 KFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Farranfore Kerry (Eire)
 kff – codice ISO 639-3 della lingua koya